

Antroponimi 
 Rufus – nome proprio di persona maschile
 Rufus – cognomen della Roma antica, utilizzato dai rami di diverse gentes

Cinema 
 Rufus – film del 1975
 Rufus – cortometraggio del 2006
 Rufus – cortometraggio del 2009
 Rufus – film del 2012

Personaggi immaginari 
 Rufus – personaggio immaginario che appare nella serie TV a cartoni animati Kim Possible
 Rufus – personaggio del videogioco Street Fighter IV realizzato dalla Capcom

Persone 
 Rufus – nome d'arte di Jacques Narcy, attore e fantasista francese
 Jordanus Rufus – maniscalco e veterinario italiano

Altro 
 Rufus – software di utilità
 Rufus – gruppo musicale statunitense attivo tra il 1969 e il 1983
 Rufus – città dell'Oregon, USA